Кюрті́й-су-Бюфф'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 110 км на південь від Діжона, 26 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Кюртій-су-Бюфф'єр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кюртій-су-Бюфф'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара